est un mot anglais signifiant « enfant sauvage ». Il peut faire référence à :

Bande dessinée 
  est un mutant appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Cinéma 
  est un film américain de Nick Moore sorti en 2009.

Musique

Groupes 
 Wild Child est un groupe de rock garage et punk français originaire de Marseille.

Album 
  est un album du groupe Mother Gong sorti en 1989.

Chansons 
  est une chanson du groupe Scorpions issue de l'album Pure Instinct, sorti en 1996.
  est une chanson du groupe The Doors issue de l'album The Soft Parade, sorti en 1969.
  est une chanson du groupe The Struts issue de l'album Strange Days, sorti en 2020.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre